Ferdynand – imię męskie

W Polsce 
 Ferdynand – przysiółek wsi Stary Ujazd w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Ujazd
 Ferdynand – dawna nazwa Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”

Inne 
 Ferdynad – pierwotna nazwa niemieckiego niszczyciela czołgów z II WŚ
 Ferdynand (po 1217 - ok. 1243) - infant portugalski
 Ferdynand (1783-1866) – ostatni landgraf Hesji-Homburg
 Ferdynand) – księżyc Urana